Piranhas – comune brasiliano dello stato dell'Alagoas
Piranhas – comune brasiliano dello stato del Goiás
Piranhas – soprannome per alcuni dei battitori della squadra di baseball Minnesota Twins
The Piranhas – gruppo musicale ska britannico

Pagine correlate
Piranha (disambigua)